Because We Can – The Tour от 2013 година е петнадесетото турне на американската рок група Бон Джоуви и е в подкрепа на дванадесетия им студиен албум What About Now. Турнето преминава през 6 континента.

След дълга пауза групата се завръща отново в Швеция и на африканския континент. За първи път в кариерата си момчетата обявяват дата за българската си публика, която ще е и начална спирка в европейската част на турнето.

Изпълнявани песни 
 Because We Can
 What About Now
 Amen
 Thats The Whater Made Me
 We Got It
 You Give Love A Bed Name
 Wanted Dead Or Alive
 Livin On A Prayer
 It s My Life
 Keep The Faith
 Last Highway
 Have A Nice Day
 IN These Arms
 Bad Medecen
 I Be There For You
 Born To My Baby
 When We Were Beautiful
 You Want To Make A Memory
 We Werent Born To Follow
 What Do You Got
 Who Says You Cant Go Home
 These Days
 Someday I Be Saturday Night
 Runaway
 Raise Your Hands
 Ill Sleep When Im Dead
 Blood On Blood
 Bed Of Roses
 Always

Дати на турнето 

Музикални турнета от 2013 година
Бон Джоуви